Heinz Rosner (Zwickau, 14 de enero de 1939) es un expiloto de motociclismo alemán que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1961 hasta 1969. Su mejor temporada fue en 1967 cuando finalizó tercero de la clasificación general de 250cc por detrás de Phil Read y  Bill Ivy.  
Siempre fiel a la escudería MZ hasta 2010, donde ganó algunas carreras clásicas como la Schleiz a pesar de haber sufrido un severo accidente en Hockenheimring en 2005.

Resultados 
Sistema de puntos de 1950 a 1968:

Sistema de puntuación a partir de 1969:

(Carreras en negrita indica pole position, carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias

Pilotos de 250 c.c.
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc
Pilotos de motociclismo de Alemania